U 19 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 19, líder del Tipo U 19 botado en 1912 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta su rendición el 24 de noviembre de 1918.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares::
 SM UB 19, un submarino alemán del Tipo UB II botado en 1915 y hundido el 30 de noviembre de 1916.
 SM UC 19, un submarino alemán de Tipo UC II botado en 1916 y hundido el 6 de diciembre de 1916.

 U 19 (1936), un submarino alemán del tipo Tipo IIB que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue echado a pique el 11 de septiembre de 1944.

 U 19 (S198), un submarino Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1973 y desguazado en 1998.